Iller har flere betydninger:
 Iller (flod) – en biflod til Donau i Sydtyskland
 Iller (Broager Sogn) – en bebyggelse i Broager Sogn, Sønderborg Kommune
 Iller (Grønbæk Sogn) – en bebyggelse i Grønbæk Sogn, Silkeborg Kommune

Se også 
 Ilder – et pattedyr